Conybeare ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Cornwallis Conybeare (1856–1924), britischer Orientalist
 William Daniel Conybeare (1787–1857), britischer Geologe und Paläontologe